Скаро́не () — іспанське прізвище. Відомі носії:

 Ектор Скароне (; 1898—1967) — уругвайський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Карлос Скароне (; 1888—1965) — уругвайський футболіст, нападник, старший брат Ектора Скароне.
 Маріела Скароне (; 1986) — аргентинська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (2012).
 Роберто Скароне (; 1917—1994) — уругвайський футболіст і тренер.